Гобелен Сампула представляет собой древний шерстяной настенный ковер, найденный в поселении Сампул Таримской котловины в уезде Лоп, префектура Хотан, Синьцзян, Китай, недалеко от древнего города Хотан. Объект имеет много черт эллинистического периода, в том числе греческий кентавр и диадему, что связывает его с Греко-Бактрийским царством (образованным после завоевания империи Ахеменидов Александром Македонским и создания империи Селевкидов). Он может изображать солдата юэчжи в красной куртке и брюках I века нашей эры.

Описание 

Полный гобелен 48 см в ширину и 230 см в длину. Фрагмент кентавра 45 см на 55 см, фрагмент лица воина 48 см на 52 см. Восстановленный гобелен представляет собой только левую декоративную границу того, что должно было бы стать настенным ковром гораздо большего размера.

Изготовлен из шерсти, состоит из 24 нитей разных цветов.

На гобелене изображён человек с европеоидными чертами лица (включая голубые глаза) и кентавр. Если учесть потерянную ткань, солдат будет примерно в шесть раз выше кентавра. Субъект идентифицируется как воин с копьём, которое он держит в руке, а также как воин с кинжалом, заткнутым за пояс. Он носит тунику с мотивами розеток. Его головная повязка могла быть диадемой, символом царской власти в эллинистическом мире, и представлена на македонских и других древнегреческих монетах.

Кентавр играет на валторне в плаще и капюшоне. Его окружает ромбовидный растительный орнамент.

Из-за массовых грабежей на этом месте датировка материала не определена. Его датируют от III века до нашей эры до IV века нашей эры.

Открытие 
Гобелен был раскопан в 1983—1984 годах на древнем могильнике в Сампуле (Шанпула), в 30 км к востоку от Хотана, в Таримской котловине.

Источник 

Неясно, где был сделан гобелен, хотя предполагается, что возможно Греко-Бактрийское царство в Центральной Азии. Техника, использованная для гобелена, с более чем 24 нитями разных цветов, является типично западной. Накидка и капюшон кентавра представляют собой среднеазиатскую модификацию греческого мотива. Тот факт, что он играет на валторне, также отличает его от греческих прототипов. Цветочный ромбовидный мотив на лацкане воина имеет среднеазиатское происхождение. Некоторые мотивы, особенно голова животного на солдатском кинжале, позволяют предположить, что гобелен был сделан в Парфянском царстве на севере Ирана.

Рим также был предложен в качестве возможного источника. Другое предположение состоит в том, что это местное производство, поскольку в танском аннале “Новая книга Тан» упоминается, что местные жители Хотана были хороши в текстильной и гобеленовой работе, когда император У-ди (годы правления 141-87 ) открыл Шёлковый путь в Хотан во время первого периода века до н. э. Гобелен, возможно, был сделан примерно за столетие до завоевания ханьцами Таримской котловины под властью У-ди. Эллинистические гобелены также были найдены в Лоулане Аурелем Стейном, что указывает на культурную связь между Лоуланем и Хотаном.

Значение 
Существование этого гобелена позволяет предположить, что контакты между эллинистическими царствами Центральной Азии и Таримской котловины, на краю китайского мира, происходили примерно с III века до нашей эры.

История выставки 
Гобелен находится в постоянной экспозиции Синьцзянского музея, в Урумчи, Китай.

Кентавр и фрагменты головы гобелена были частью крупной выставки «Китай: рассвет золотого века, 200—750 гг. н. э.», проходившей в Метрополитен-музее в Нью-Йорке с 12 октября 2004 г. по 23 января 2005 г.

С 18 февраля по 5 июня 2011 года они были выставлены в Музее археологии и антропологии Пенсильванского университета, Филадельфия, на выставке «Секреты Шёлкового пути».

См. также 

 Греко-Бактрийское царство
 Великий шёлковый путь
 Распространение буддизма на Великом шёлковом пути
 Тохары
 Тохарская одежда
 Инпаньский человек

Примечания

Литература 
 
  google books preview
  Internet Archive preview
  pdf online

Эллинистическое искусство
История Восточного Туркестана
Батальный жанр
Ковроткачество
Шёлковый путь